Tilo steht für:

 Tilo, Variante des Namens Thilo
 Tiló, Pseudonym von Thilo Krapp (* 1975), deutscher Kinderbuchautor, Illustrator und Comiczeichner

TILO steht als Abkürzung für:

 TILO (Treni Regionali Ticino Lombardia), schweizerisch-italienische Bahngesellschaft

Siehe auch:
 Tylo
 Dilo